Příjmení Lilly nese více různých osobností:

 Evangeline Lilly (* 1979) – kanadská herečka
 John Lilly (1915–2001) – americký lékař, psychoanalytik, psychonaut, neurovědec, filosof a spisovatel
 William Lilly (1602–1681) – anglický astrolog a okultista